Суперкубок Украины по футболу 2020 — 17-й розыгрыш Суперкубка Украины, который состоялся во вторник 25 августа 2020 года, на стадионе НСК «Олимпийский» в Киеве (до этого матчи за Суперкубок никогда в Киеве не проводились). В матче встретились чемпион Украины сезона 2019/20 донецкий «Шахтёр» и обладатель Кубка киевское «Динамо».

Победителем Суперкубка третий раз подряд стало «Динамо». Мирча Луческу стал первым тренером, выигравшим Суперкубок Украины с двумя разными командами.

Матч

Статистика

См. также 
 Чемпионат Украины по футболу 2020/2021
 Кубок Украины по футболу 2020/2021

Ссылки 
 Суперкубок України-2020. «Динамо» перемогло «Шахтар» та вдев’яте стало володарем трофея
 Суперкубок 2020/2021
 Офіційна програма
 Суперкубок України-2020. «Шахтар» — «Динамо» — 1:3. Звіт про матч

Национальные футбольные суперкубки в сезоне 2020
Суперкубок Украины по футболу
Матчи ФК «Шахтёр» Донецк
Матчи ФК «Динамо» Киев
Футбол на Украине в сезоне 2020/2021
Август 2020 года
События 25 августа
Футбольные соревнования в Киеве